Мавродин, Владимир Васильевич (1908—1987) — советский историк.
  — община в Румынии.